Eredivisie i fotboll 2011/2012 var den 56:e säsongen av Nederländernas högstaliga i fotboll. Ligan spelades från 5 augusti 2011, till 6 maj 2012. Ajax vann sin 31:a titeln. Bas Dost från Heerenveen vann skytteligan med 32 gjorda mål.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Kvalspel

Källor
 

 

2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012
2011 i Nederländerna
2012 i Nederländerna